Planspiel steht für:

 Planspiel, Methode zur Simulation komplexer soziotechnischer Systeme
 militärisches Planspiel, Methode zur Bewertung militärischer Operationen

Siehe auch:
 Unternehmensplanspiel (Simulation)
 Planspiel Börse (Spiel)
 Marga Planspiel (Unternehmensplanspiel)